Mul, animal
 Serra de Mul, a Maharashtra, Índia 
 Mul (Maharashtra), ciutat a Maharashtra, Índia
 Mul de Kent